Govern de Catalunya 1999-2003
 Govern de Catalunya 2003-2006